Utena steht für:
 Utena, Kernstadt der gleichnamigen Rajongemeinde, Litauen
 Bezirk Utena, ein Verwaltungsbezirk in Litauen
 Utena. Revolutionary Girl, ein japanisches Manga/Anime 
 Rajongemeinde Utena, eine Rajongemeinde im Bezirk Utena, Litauen
 Juventus Utena, ein Basketballverein
 (202704) Utena, ein Asteroid des inneren Hauptgürtels